Canções tradicionais de Portugal
 Olhei para o Céu (Natal de Elvas), conhecida também como Eu Hei de Dar ao Menino
 Como Estais Tão Galantinho, conhecida também como Eu Hei de Dar ao Menino
 Eu Hei de Dar ao Menino (Évora)
 Loa Alentejana (Oito Cantos do Natal), conhecida também como Eu Hei de Dar ao Menino